Мартич — фамилия. Известные носители:

 Мартич, Грго (1822—1905) — хорватский и боснийский монах-францисканец и писатель.
 Мартыч, Ефим Маркович (Мартич-Финкельштейн, 1910—1981) — русский и украинский писатель.
 Мартич, Иван (род. 1990) — швейцарский футболист хорватского происхождения.
 Мартич, Милан (род. 1956) — сербский политик, президент Республики Сербская Краина 1994—1995 годах.
 Мартич, Петар (род. 1993) — российский музыкант сербского происхождения.
 Мартич, Петра (род. 1991) — хорватская теннисистка.